Hathcock est un patronyme porté notamment par :

 Carlos Hathcock (1942-1999), sniper du Corps des Marines ;
 Dave Hathcock (1943-), joueur américain de football américain ;
 Jerry Hathcock (1911-1997), animateur américain.